Ängelholm (gemeente), een gemeente in Zweden
 Ängelholm (stad), de hoofdstad van deze gemeente